Котрелёв — русская фамилия. Известные носители:

 Котрелёв, Алексей Николаевич (1912—2005) — советский и российский актёр театра и кино.
 Котрелёв, Николай Всеволодович (1941—2021) — российский поэт, филолог, переводчик-итальянист, историк русской философии и литературы «Серебряного века».